Дейл Роберт Хантер (; 31 июля 1960 , Онтарио, Канада) - канадский профессиональный хоккеист и бывший главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В настоящее время совладелец, президент и главный тренер, «Лондон Найтс» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL). «Лондон Найтс» под его руководством дважды выигрывали Мемориальный кубок. Он родился в , Онтарио но вырос в соседнем (в 13 км) . Он средний из трех братьев Хантер. Старший брат Дэйв и младший брат Марк также играли в НХЛ.

Карьера

Квебек Нордикс 
Он был выбран под общим 41-м номером командой «Квебек Нордикс» на драфте НХЛ 1979 года. Он начал свою карьеру в НХЛ годом позже, в 1980 году, и семь лет играл за «Нордикс».

По словам его бывшего тренера в «Квебек Нордикс» , хотя Хантера на льду прозвали «Неприятностью» (La Petite Peste по-французски), он был «скромный» в раздевалке и своего рода «джентльмен», близкий всем игрокам. Он был «идеальным игроком», всегда первым приходил на тренировку и был готов сделать все возможное для команды. Благодаря своей харизме Хантер был любимцем болельщиков как в Квебеке, так и в Вашингтоне. Его отъезд из Квебека рассматривался как очевидная «ошибка», связанная с будущим упадком команды.

В конце сезона 1986/87 Хантер был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Клинтом Маларчуком в обмен на двух игроков и выбор в первом раунде драфта 1987 года, который «Нордикс» затем использовал для выбора Джо Сакика.

Вашингтон Кэпиталз 
Хантер провел 12 сезонов за «Вашингтон Кэпиталз», будучи капитаном команды с 1994 по 1999 год.

В полуфинале дивизиона Патрика (в  сезоне 1993/94 году станет Атлантическим дивизионом) плей-офф 1988 года между «Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» Хантер забил один из «самых больших голов в истории» «Кэпс». «Вашингтон» смог отыграться со счёта в серии 1-3 в пользу «Флайерз» и всё решалось в седьмом матче. Свой гол Хантер забил в овертайме на 5:57 после того как при выходе «Один на один» переиграл вратаря Рона Хекстолла и принес «Вашингтону» победу со счетом 5–4.

В сезоне 1991–92 «Вашингтон Кэпиталз» младший брат Марк ненадолго присоединился к Хантеру в «Кэпиталз», сыграв за клуб семь игр.

В полуфинале дивизиона Патрика 1993 года между «Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», Хантер стал лучшим снайпером команды в плей-офф, забив семь голов. Его выступление было омрачено потенциально опасной для карьеры атакой звезды «Айлендерс» Пьера Таржона. Этот атака произошла после того, как Таржон перехватил ошибочный пас Хантера и впоследствии забил. Пока Таржон праздновал, Хантер подъехал сзади и толкнул ничего не подозревающего Таржона на борт, что привело к сотрясению мозга и  правого плеча. В результате инцидента Хантер был дисквалифицирован на 21 игру с начала сезона 1993/94 в рамках борьбы нового комиссара Гэри Беттмэна с жестокой игрой.

Он участвовал в Матче всех звезд НХЛ 1997 года.

Хантер преодолел барьер в 1000 очков в сезоне 1997/98, став рекордсменом НХЛ по самому большому количеству игр для достижения 1000 очков- 1308; рекорд держался до тех пор, пока Патрик Марло не побил его в своей 1349-й игре в сезоне 2015/16. Хантер является рекордсменом по количеству штрафных минут, среди игроков набравших 1000 и более очков.

В 1998 году он привел «Кэпиталз» с четвертым результатом регулярного чемпионата к их первому участию в финале Кубка Стэнли, победив «Бостон Брюинз», «Оттава Сенаторз» и «Баффало Сейбрз» в предыдущих раундах. В финале «Кэпиталз» проиграли «Детройт Ред Уингз», причем первые три игры были решены одним голом.

В марте 1999 года, в крайний срок обмена на сезон 1998/99, Хантера вернули в его первую команду, хотя с тех пор она переехала и была переименована в «Колорадо Эвеланш».

Колорадо Эвеланш 
Хантер закончил сезон 1998/99 с «Колорадо Эвеланш», преемником «Нордикс». Он помог команде выйти в финал Западной конференции того сезона, проиграв в семи играх будущему обладателю Кубка Стэнли «Даллас Старз». В этой команде он часто играл в одной тройке с двумя другими известными  — Клодом Лемьё и Теореном Флёри.

Хантер закончил карьеру после плей-офф, отыграв 19 полных сезонов в НХЛ.

После заверешния карьеры 

Номер Хантера (№ 32) был выведен из обращения «Кэпиталз» 11 марта 2000 года. Во время церемонии «Кэпиталз» подарили Хантеру один из штрафных боксов из  (бывшая домашняя арена «Кэпиталз»), символизирующую его исключительное количество штрафного времени.

В 2000 году Хантер и его брат Марк, также бывший игрок НХЛ, объединились с бывшим товарищем Дейла по команде «Нордикс» , чтобы купить «Лондон Найтс», выступавших в хоккейной лиги Онтарио. Дейл стал президентом и главным тренером команды. Он привел «Найтс» к Мемориальному кубку 2005 и 2016 годов. 1 января 2006 года братья Хантер были включены в новогодний список наград мэра 2006 года в области спорта Лондона (Онтарио). Старший брат Хантера Дэйв также является бывшим игроком НХЛ. Сын Дейла  является помощником тренера «Найтс», а другой его сын, Такер играл за «Лондон Найтс», прежде чем продолжить свое образование в Университете Западного Онтарио.

28 ноября 2011 года Хантер ушел с поста главного тренера «Найтс», чтобы занять ту же должность в «Вашингтон Кэпиталз», сменив Брюса Будро. Его брат Марк занял пост тренера «Лондон Найтс». Ориентированная на защиту система Хантера вызвала некоторый конфликт со Александром Овечкиным, но она помогла «Кэпиталз» выйти в плей-офф, где они выбили действующих чемпионов Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» в первом раунде, прежде чем их  победили «Нью-Йорк Рейнджерс» в седьмом матче. 14 мая 2012 года Хантер объявил, что не вернется, чтобы тренировать «Кэпиталз» в сезоне 2012/13, вместо этого решив вернуться в «Лондон Найтс».

14 мая 2019 года Федерация хоккея Канады назначила Хантера главным тренером молодёжной сборной Канады на чемпионате мира среди молодёжных команд 2020 года. Хантер привел команду к золотым медалям, одержав драматическую победу над Россией в финальной игре.

Рекорды и скандалы 
Набрав 3565 минут штрафа, Хантер в настоящее время занимает второе место по количеству штрафных минут в истории НХЛ после  (хотя Хантер сыграл 1407 игр против 962 игр Уильямса). Он также является рекордсменом НХЛ по количеству штрафных минут в плей-офф - 731. Хантер — единственный игрок НХЛ, когда-либо набравший более 1000 очков и набравший более 3000 минут штрафа (1020 очков и 3565 минут штрафа за 1407 игр НХЛ).

Он забил в овертайме за «Квебек» в пятом матче серии в первом раунде плей-офф 1982 года против «Монреаль Канадиенс», а в 1988 году забил в овертайме за «Вашингтон» в седьмом матче первого раунда серии против «Филадельфии Флайерз», что сделало Хантера первым игроком в истории НХЛ, забившим два решающих гола в овертайме в плей-офф.

В июле 2006 г. Хантер был арестован и обвинен в вождении в нетрезвом виде. Обвинения были сняты, когда председательствующий судья постановил, что его права в соответствии с Канадской хартией прав и свобод были нарушены из-за незаконного задержания и отказа в праве на адвоката.

В сентябре 2005 года Хантер был дисквалифицирован Хоккейной лигой Онтарио на четыре игры после того, как его игрок покинул скамейку запасных, чтобы начать драку в выставочной игре.Правила OHL гласят, что как игрок, так и тренер автоматически дисквалифицируются, если игрок покидает скамейку запасных, чтобы вступить в драку.

20 января 2006 года Хантер был дисквалифицирован на две игры, а его команда была оштрафована на 5000 долларов за оскорбление Хантером официальных лиц вне льда. В мае 2006 года OHL оштрафовала Хантера на 5000 долларов за критику официальных лиц после того, как «Найтс» проиграли серию финала плей-офф со счётом 0-4. В сентябре 2006 года Хантер был дисквалифицирован OHL на две игры после того, как нападающий Мэтт Дэвис покинул скамейку запасных, чтобы подраться во время игры.

Инцидент с Пьером Тарженом 
После инцидента новый комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, ранее обещавший подавить насилие, дисквалифицировал Хантера на 21 игру с начала сезона 1993/94 — на тот момент это была самая продолжительная дисквалификация в истории лиги за инцидент на льду (с точки зрения пропущенных игр). Хотя в то время Хантер утверждал, что не осознавал, что Таржен забил, годы спустя он наконец признал, что зашел слишком далеко.

Статистика

Карьера игрока

Карьера тренера 

Примечания к таблице:

 Победа в Мемориальном Кубке подразумевает победу в Кубке Джей Росса Робертсона
 КДРР- Кубок Джей Росса Робертсона
 МК- Мемориальный кубок

См. также 

 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 2000 и более штрафных минут за карьеру

Примечания 

Родившиеся в 1960 году
Википедия:Биографии современников
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Садбери Вулвз»
Тренеры «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Хоккейные тренеры Канады